Příjmení Hajský nosí více významných osobností:

 Darja Hajská (1911–1981) – česká zpěvačka, herečka, spisovatelka a dramatička, autorka knížek a divadelních her pro děti
 Jan Zelenka-Hajský (1895–1942) – učitel, starosta sokolské župy Krušnohorské-Kukaňovy, bojovník proti nacismu
 Jiří Hajský (* 1953) – český fotbalový trenér a bývalý československý mládežnický reprezentant
 Zdeněk Hajský (1926–2012) – československý fotbalista, útočník a fotbalový trenér

Česká příjmení